Председатель правительства Страны Басков, также президент Страны Басков или леендака́ри (, ) — глава исполнительной власти испанского автономного сообщества Страна Басков.

Гражданская война и период правительства в изгнании

Восстановленная автономия

Примечания

Литература 
 

Списки политиков
Председатели правительства Страны Басков